Hiroshi Ninomiya (1937), Japans voetballer.
 Hiroshi Ninomiya (1969), Japans voetballer.